Канши́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Канши (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Канши (Сомма) — в департаменте Сомма.